Шкураты — название населённых пунктов:

 Шкураты — деревня в Брагинском районе Гомельской области Белоруссии.
 Шкураты — село в Пирятинском районе Полтавской области Украины.